Phloeostichidae — маленькое семейство насекомых из отряда жесткокрылых.

Синонимы:
 Hymaeinae Sen Gupta & Crowson, 1966

Описание 
Маленькие жуки от 2,5 до 15 мм в длину.

Палеонтология 
Единственная находка семейства в ископаемом состоянии происходит из мелового бирманского янтаря.

Систематика 
Семейство насчитывает всего 8 видов расположенных в четырёх родах:
 Род: Phloeostichus Redtenbacher, 1842
 Вид: Phloeostichus denticollis Redtenbacher, 1842 — Центральная Европа и Восточная Сибирь
 Род: Rhopalobrachium — Австралия и Чили
 Вид: Rhopalobrachium clavipes  — Чили
 Вид: Rhopalobrachium crowsoni Lawrence, 1995 — Австралия
 Вид: Rhopalobrachium penai Lawrence, 1995 — Чили
 Род: Hymaea
 Вид: Hymaea magna Sen Gupta & Crowson, 1966 — Австралия
 Вид: Hymaea parallela Carter. Hymaea Pascoe 1869 — Австралия
 Вид: Hymaea succinifera Pascoe — Тасмания
 Род: Bunyastichus Leschen et al., 2005
 Вид: Bunyastichus monteithi Leschen et al., 2005

Примечания

Ссылки 
 Атлас семейства Phloeostichidae фауны России 

Разноядные жуки
Семейства насекомых